Kilpinen est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Erkki Kilpinen (né en 1948), sportif finlandais de combiné nordique
Yrjö Kilpinen (1892-1959), compositeur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois